La quinta temporada de Mexico's Next Top Model se estrenó el 29 de septiembre de 2014 y finalizó el 15 de diciembre del mismo año, teniendo como anfitriona a la modelo mexicana Jaydy Michel. El panel estuvo compuesto por Glenda Reyna, Allan Fiss y Oscar Madrazo, quien se unió al panel de jurado. Antonio González de Cosío sería el nuevo entrenador de las participantes.
 
La ganadora de la competencia fue Vanessa Ponce de León, de 22 años, quien a pesar de ser originaria de la Ciudad de México, representó a la ciudad de León, Guanajuato
Los premios brindados incluyeron, entre otros, $ 300.000, un Volkswagen Tiguan, un contrato con la agencia de modelos Queta Rojas, artículos de la marca Mary Kay, la publicación de un artículo en la revista Glamour y la asistencia al NY Fashion Week con Tommy Hilfiger.

Top 13 (Concursantes)

Guía de capítulos

Orden de llamados 

 La concursante ganó la competencia.
 La concursante fue eliminada.
 La concursante fue eliminada pero a causa del abandono de otra se quedó en la competencia.
 La concursante abandonó la competencia.
 La concursante fue salvada por Antonio.

 En el episodio 12, no hubo orden de llamados en el Top 3, las chicas fueron llamadas una por una para recibir opiniones, cuando se llamó a Miranda, se le dijo que era la eliminada, dejando a Mariana y a Vanessa como las dos finalistas.

 Los episodios 13 y 14 son especiales de la temporada.

Referencias 

Reality shows de México
Mexico's Next Top Model
Series Top Model
M